Howard puede hacer referencia a:

Nombre 
 Howard, nombre.
 Howard Hughes (1905-1976), aviador e ingeniero estadounidense.
 Howard Wolowitz, personaje de ficción de la serie The Big Bang Theory.
 Howard McBride, personaje de ficción de la serie animada The Loud House
 Howard Potter, savant británico.

Apellido 
 Howard, apellido.
 Howard, noble familia inglesa.
 Isabel Howard (1480-1538), madre de María y de Ana Bolena.
 Henry Howard (1517-1547), uno de los fundadores de la poesía renacentista inglesa.
 Catalina Howard (c. 1520-1542), quinta esposa de Enrique VIII.
 Charles Howard (1536-1624), estadista y almirante inglés.
 Oliver Howard (1830-1909), general del ejército estadounidense.
 Ebenezer Howard (1850-1928), urbanista inglés.
 William Howard Taft (1857-1930), 27º presidente de los Estados Unidos.
 Leslie Howard (1893-1943), actor inglés.
 Shemp Howard (1895-1955), artista cómico estadounidense.
 Robert E. Howard (1906-1936), escritor estadounidense.
 Trevor Howard (1913-1988), actor inglés.
 Bart Howard (1915-2004), compositor y escritor estadounidense.
 John Howard (1939), primer ministro de Australia.
 Ron Howard (1954), cineasta estadounidense.
 Robert William Howard Hardcore Holly (1963), luchador profesional estadounidense.
 Terrence Howard (1969), actor estadounidense.
 Juwan Howard (1973), baloncestista estadounidense.
 Jeph Howard (1979), bajista de la banda de rock The Used.
 Tim Howard (1979), futbolista estadounidense.
 Josh Howard (1980), baloncestista estadounidense.
 Dwight Howard (1985), baloncestista estadounidense.

Toponimia

en Estados Unidos 
Lugares
 Howard (Metro de Chicago)
 La Universidad Howard, ubicada en Washington D.C..
Localidades
 Howard (Colorado).
 Howard (Dakota del Sur).
 Howard (Georgia).
 Howard (Kansas).
 Howard (Nueva York).
 Howard (Ohio).
 Howard (Pensilvania).
 Howard (Wisconsin).
 Howard (condado de Chippewa, Wisconsin)
Barrios
 Borough de Howard, Pensilvania.
Condados
 Condado de Howard, .
Municipios
 Municipio de Howard (Arkansas)
 Municipio de Howard (condado de Charles Mix, Dakota del Sur)
 Municipio de Howard (condado de Meade, Dakota del Sur)
 Municipio de Howard (condado de Miner, Dakota del Sur)
 Municipio de Howard (condado de Howard, Indiana)
 Municipio de Howard (condado de Parke, Indiana)
 Municipio de Howard (condado de Washington, Indiana)
 Municipio de Howard (condado de Howard, Iowa)
 Municipio de Howard (condado de Story, Iowa)
 Municipio de Howard (condado de Tama, Iowa)
 Municipio de Howard (condado de Wayne, Iowa)
 Municipio de Howard (condado de Elk, Kansas)
 Municipio de Howard (condado de Labette, Kansas)
 Municipio de Howard (condado de Bates, Misuri)
 Municipio de Howard (condado de Gentry, Misuri)
 Municipio de Howard (condado de Cass, Míchigan)
 Municipio de Howard (condado de Centre, Pensilvania)
 Municipio de Howard (condado de Knox, Ohio)
 Municipio de Howard Center (condado de Howard, Iowa)
 Municipio de Howards Creek (condado de Lincoln, Carolina del Norte)

Botánicos y sus abreviaturas científicas 
 G.E. Howard - Grace Elizabeth Howard (1886-1978).
 H.W. Howard - Harold W. Howard (1913).
 H.J. Howard - Henry J. Howard (1957).
 Howard - John Eliot Howard (1807-1883).
 R.V. Howard - R.Vince Howard.
 R.A. Howard - Richard Alden Howard (1917-2003).
 T.M. Howard - Thaddeus Monroe Howard (1929).